Emmanuel Signoret ( - ), poète et critique d'art français
  (1825 - 1878), personnalité politique américaine
 Gabriel Signoret ( - ), acteur français
  (1880 - 1966), militaire français
 , footballeur français
 Lucienne Signoret-Ledieu (1858 - 1904), sculptrice française
 , espérantiste français
 Victor Antoine Signoret ( - ), entomologiste français

Pseudonyme 
 Simone Signoret ( - ), née Simone Kaminker, actrice française